26-я кавалерийская дивизия — воинское соединение Вооружённых Сил СССР во Второй мировой войне. Период боевых действий: с 31 июля 1941 года по 15 июля 1942 года.

История 
В июле Постановлением ГКО № 207сс от 19.07.1941 г. «О формировании новых дивизий» утверждаются окончательные сроки формирования 56 стрелковых и 15 кавалерийских дивизий и количество вооружения для каждой дивизии:
26 кд — ОДВО — дислокация Верхне-Дзерджинск — к 24.07.41.
На май 1942 года входила в состав 6-го кавалерийского корпуса.

Многоугольник района гибели 6 КК и его кавдивизий — это окраина Краснограда — Петровка -Росоховатое — Казачий Майдан, а также на путях отхода вместе со стрелковыми дивизиями — в районе основного окружения (район Кегичевка -Кохановка).

Состав дивизии 
123 кавалерийский полк (командир:)
 1 сабельный эскадрон (командир: ст. лейтенант Петропавловский Василий Сергеевич
 сабельный эскадрон (командир: ст. лейтенант Будин Николай Алексеевич)
 пулемётный эскадрон (командир: старший лейтенант Пинчук Александр Маркович)
125 кавалерийский полк (командир: подполковник Шевченко, комиссар: бат.комиссар Гейко Иван Тимофеевич (погиб 23.02.1942 г.) , Ярощук, начштаба: капитан Сарбеев Иван Герасимович)
 сабельный эскадрон (командир: лейтенант Алещенков Иван Павлович)
 сабельный эскадрон (командир: лейтенант Афанасьев Михаил Иванович)
 сабельный эскадрон (командир: лейтенант Бувайко Фёдор Алексеевич)
 сабельный эскадрон (командир: лейтенант Лемпке Алексей Рудольфович)
 сабельный эскадрон (командир: ст. лейтенант Чалый Михаил Яковлевич)
 сабельный эскадрон (командир: мл. лейтенант Шерман Ионя Симхович)
130 кавалерийский полк (командир: подполковник Иодко Карл Леопольдович, начштаба: капитан Мищенко Иван Алексеевич)
 сабельный эскадрон (командир: ст. лейтенант Ежов Виктор Акимович)
 сабельный эскадрон (командир: лейтенант Полежаев Пётр Наумович)
 сабельный эскадрон (командир: ст. лейтенант Саттаров Абдула)
 сабельный эскадрон (командир: лейтенант Тарасов Леонид Алексеевич
43 конно-артиллерийский дивизион (командир: , военком: батал. комиссар Шульгин Демьян Фёдорович)

49 бронетанковый эскадрон (командир:)

43 артиллерийский парк

26 сапёрный эскадрон

16 отдельный полуэскадрон связи

50 медико-санитарный эскадрон (командир: воен. врач 2 ранга Янголь Иван Власович, комиссар: ст. политрук Котляров Владимир Григорьевич)

26 отдельный эскадрон химической защиты

15 продовольственный транспорт

66 дивизионный ветеринарный лазарет

708 полевая почтовая станция

969 полевая касса Госбанка

Командование дивизии 
Командиры дивизии
 Носков, Александр Алексеевич (с 10.07.1941 до 03.05.1942), полковник, ;
 Андреев, Михаил Николаевич (с 04.05.1942 до 15.07.1942), подполковник;

Комиссары
 Орлов, Василий Васильевич (до 26.05.1942), полковой комиссар

Начальники штаба
 Яхонтов, Вячеслав Всеволодович, майор

Начполитотдела Максимов Михаил Фёдорович

Примечания

Ссылки 
 

Кавалерийские дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году